Маркопулос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Маркопулос, Димитриос (в монашестве Григорий; род. 1970) — епископ греческой православной старостильной юрисдикции ИПЦ Греции (Синод Хризостома).
 Маркопулос, Йоргос (род. 1951) — греческий поэт.
 Маркопулос, Яннис (род. 1939) — греческий композитор .